

Geografia
 Collegio di Telford –  collegio elettorale inglese situato nello Shropshire, nelle Midlands Occidentali
 Telford – new town della contea dello Shropshire, in Inghilterra
 Telford  borough degli Stati Uniti d'America, nella contea di Bucks nello Stato della Pennsylvania
 Telford – census-designated-place (CDP) degli Stati Uniti d'America, nella contea di Washington, nello Stato del Tennessee
 Telford and Wrekin – distretto con status di borough e autorità unitaria dello Shropshire, in Inghilterra

Persone
 Carly Telford (1987) – calciatrice inglese
 Pam Casale-Telford, propr. Pamela Casale-Telford, detta Pam (1963) – ex tennista statunitense
 Ray Telford (1946) – ex calciatore inglese naturalizzato canadese, di ruolo difensore
 Thomas Telford (1757-1834) – ingegnere scozzese
 Zoe Telford (1973) – attrice britannica

Personaggi immaginari
 David Telford – personaggio della serie televisiva di fantascienza Stargate Universe

Altro
 6019 Telford – asteroide della fascia principale
 Collegio di Telford – un collegio elettorale inglese situato nello Shropshire
 Telford Challenger – torneo professionistico di tennis giocato annualmente nell'omonima citta inglese